Раян Томас () — англомовне повне ім'я.

Відомі носії:

 Раян Томас (1989) — футболіст США
 Раян Томас (1994) — новозеландський футболіст

Див. також 
 Томас